

Francja
 Saint-Christophe (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Allier.
 Saint-Christophe (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Region Centralny-Dolina Loary, w departamencie Eure-et-Loir.
 Saint-Christophe (Creuse) – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
 Saint-Christophe (Tarn) – francuska gmina w regionie Oksytania, w departamencie Tarn.
 Saint-Christophe (Charente) – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Charente.
 Saint-Christophe (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Charente-Maritime.
 Saint-Christophe (Vienne) – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Vienne.
 Saint-Christophe (Rodan) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Rodan.
 Saint-Christophe (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Sabaudia.
 Saint-Christophe-à-Berry – francuska gmina w departamencie Aisne.
 Saint-Christophe-d’Allier – francuska gmina w departamencie Haute-Loire. 
 Saint-Christophe-de-Chaulieu – francuska gmina w departamencie Orne. 
 Saint-Christophe-de-Double – francuska gmina w departamencie Gironde. 
 Saint-Christophe-des-Bardes – francuska gmina w departamencie Gironde. 
 Saint-Christophe-des-Bois – francuska gmina w departamencie Ille-et-Vilaine. 
 Saint-Christophe-de-Valains – francuska gmina w departamencie Ille-et-Vilaine.
 Saint-Christophe-Dodinicourt – francuska gmina w departamencie Aube. 
 Saint-Christophe-du-Bois – francuska gmina w departamencie Maine-et-Loire.
 Saint-Christophe-du-Foc – francuska gmina w departamencie Manche. 
 Saint-Christophe-du-Jambet – francuska gmina w departamencie Sarthe.
 Saint-Christophe-du-Ligneron – francuska gmina w departamencie Vendée. 
 Saint-Christophe-du-Luat – francuska gmina w departamencie Mayenne. 
 Saint-Christophe-en-Bazelle – francuska gmina w departamencie Indre. 
 Saint-Christophe-en-Boucherie – francuska gmina w departamencie Indre.
 Saint-Christophe-en-Bresse – francuska gmina w departamencie Saône-et-Loire. 
 Saint-Christophe-en-Brionnais – francuska gmina w departamencie Saône-et-Loire.
 Saint-Christophe-en-Champagne – francuska gmina w departamencie Sarthe. 
 Saint-Christophe-en-Oisans – francuska gmina w departamencie Isère.   
 Saint-Christophe-et-le-Laris – francuska gmina w departamencie Drôme. 
 Saint-Christophe-la-Couperie – francuska gmina w departamencie Maine-et-Loire. 
 Saint-Christophe-le-Chaudry – francuska gmina w departamencie Cher. 
 Saint-Christophe-le-Jajolet – dawna gmina francuska w departamencie Orne.
 Saint-Christophe-sur-Avre – francuska gmina w departamencie Eure. 
 Saint-Christophe-sur-Condé – francuska gmina w departamencie Eure.
 Saint-Christophe-sur-Dolaison – francuska gmina w departamencie Haute-Loire. 
 Saint-Christophe-sur-Guiers – francuska gmina w departamencie Isère.
 Saint-Christophe-sur-le-Nais – francuska gmina w departamencie Indre i Loara. 
 Saint-Christophe-sur-Roc – francuska gmina w departamencie Deux-Sèvres. 
 Saint-Christophe-Vallon – francuska gmina w departamencie Aveyron.
 Bourg-Saint-Christophe – francuska gmina w departamencie Ain.
 Bray-Saint-Christophe – francuska gmina w departamencie Aisne.
 Lay-Saint-Christophe – francuska gmina w departamencie Meurthe-et-Moselle.
 Villard-Saint-Christophe – francuska gmina w departamencie Isère.
 Villers-Saint-Christophe – francuska gmina w departamencie Aisne.

Włochy
 Saint-Christophe – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d’Aosta